Sentimental Journey – piosenka autorstwa Lesa Browna, Bena Homera i Buda Greena
 Sentimental Journey – pierwszy solowy album Ringo Starra
 Sentimental Journey – album Emmy Rossum
 Sentimental Journey – film  z 1999 roku, w reżyserii Mimi Leder